

Geografia 
Francia
 Catena Font Sancte-Parpaillon-Grand Bérard – massiccio montuoso delle Alpi Cozie
 Grand Bérard – montagna delle Alpi Cozie, nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Le Ménil-Bérard – comune del dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)

Onomastica 
 Bérard – forma francese del nome proprio di persona Berardo

Persone 
 Auguste Bérard – medico francese
 Christian Bérard – pittore e scenografo francese
 Édouard Bérard – religioso e botanico italiano
 Frédéric Bérard – medico e filosofo francese
 Jacques-Étienne Bérard – fisico francese
 Jean Bérard – storico e archeologo francese, figlio di Victor Bérard
 Julien Bérard – ciclista su strada francese
 Pierre Honoré Bérard – medico francese
 Thomas Bérard – ventesimo Gran Maestro dell'ordine Templare
 Victor Bérard – scrittore francese